Алга, Кыргызстан! () — киргизская партия власти при Аскаре Акаеве, созданная его дочерью в 2003 году и ушедшая в тень после Тюльпановой революции 2005 года. Образована в результате слияния четырех партий («Жаны заман — Новое время», «Манас эл», партии кооператоров Кыргызстана и «Жаны кыймыл») на объединительном съезде в Бишкеке 7 сентября 2003 года. В работе съезда приняли участие 300 человек, избран политсовет во главе с Болотом Бегалиевым и принят манифест «За сильный Кыргызстан!». Нынешний депутат Жогорку Кенеш Равшан Жеенбеков был включен в состав политсовета партии. Основными принципами новой партии были объявлены курс на демократию, рыночную экономику и общенациональное согласие.

В 2005 году на выборах в Жогорку Кенеш партия «Алга, Кыргызстан» набрала наибольшее количество голосов. После Тюльпановой революции на основе партии «Алга, Кыргызстан» было создано общественное движение «Мекеним Кыргызстан».

Примечания

Ссылки 
 «Алга, Кыргызстан!» Четыре киргизских партии слились в одну «партию конструктивизма» 

Независимая Киргизия
Политические партии Киргизии